Пасьянс:

 Пасьянс — карточная игра для одного человека.
 Пасьянс — поточный шифр с обратной связью по выходу, который был разработан Брюсом Шнайером.

См. также 
 Пасьянс «Косынка»